Der Name Mersad ist mehrdeutig.

Als bosnischer Vorname:

 Mersad Berber (1940–2012), bosnischer Maler
 Mersad Kovačević (* 1956), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Mersad Selimbegović (* 1982), ehemaliger bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler und heutiger -trainer
 

Außerdem:

 Mersad (Flugabwehrsystem), ein iranisches Flugabwehrsystem
 Operation Mersad, eine Militäroperation im Ersten Golfkrieg